Винницкая — женская форма фамилии .
 Винницкая, Алёна (настоящее имя Ольга Викторовна Винницкая; род. 1974) — украинская поп-рок певица, композитор, актриса и поэт.
 Винницкая, Анна Валерьевна (род. 1983) — российская пианистка.
 Винницкая, Люцина (1928—2013) — польская актриса.